Ballina – cittadina della contea di Mayo, sulla foce del fiume Moy (Irlanda).
Ballina – cittadina della contea di North Tipperary sul fiume Shannon e sul Lough Derg (Irlanda).
Ballina – cittadina del Nuovo Galles del Sud (Australia).